Alladins forunderlige lampe () er en sovjetisk spillefilm fra 1966 af Boris Rytsarev.

Medvirkende 
 Boris Bystrov – Aladdin
 Dodo Chogovadze – Budur
 Sary Garryýew
 Andrej Fajt
 Otar Koberidze – Sultan

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1966